Guadet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Élie Guadet (1758–1794), fransk revolutionär
 Joseph Guadet (1795–1880), fransk historiker
 Julien Guadet (1834–1908), fransk arkitekt

Franska efternamn